Carlo Formenti (1841-1918) – matematico italiano, professore all'Università di Pavia
 Carlo Formenti (1847-1923) – architetto italiano, professore al Politecnico di Milano
 Carlo Formenti (1926) – imprenditore italiano
 Carlo Formenti (1947) – giornalista italiano